Torrazza steht für:

 Torrazza Coste, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Pavia, Region Lombardei
 Torrazza Piemonte, eine italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Turin, Region Piemont